Sončna svetloba (film) () se lahko nanaša na:

 Sončna svetloba (film, 1999), zgodovinski film režiserja Istvána Szaba.
 Sončna svetloba (film, 2007), britanski znanstvenofantastični film režiserja Dannyja Boylea.